New Brighton FC peut faire référence à plusieurs clubs sportifs :
 , un ancien club de football basé à , (Merseyside) dans la région du Nord Ouest de l'Angleterre ;
 , un ancien club de football également basé à  ;
 , un club de rugby à XV, basé à  ;
 New Brighton AFC, un club de football basé à Christchurch en Nouvelle-Zélande.